Les Boselaphini forment une tribu qui correspond à la plus ancienne radiation des bovinés actuels. Ils rassemblent deux espèces d'« antilope », originaires du sous-continent indien.

Liste des genres 
 Tetracerus
 Boselaphus

Liste des espèces 
 Boselaphus tragocamelus (Pallas, 1766) — l'antilope Nilgaut
 Tetracerus quadricornis (Blainville, 1816) — l'antilope tétracère

Position phylogénétique

Notes et références

Liens externes 

 

Tribu de mammifères (nom scientifique)